Michelle Williams kan avse:

 Michelle Williams (sångare) – född 23 juli 1980.
 Michelle Williams (skådespelare) – född 9 september 1980.
 Michelle Williams (simmare) – född 2 januari 1991